Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open 13 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 konnten sich Édouard Roger-Vasselin, Serhij Stachowskyj, Filip Krajinović und Dmitri Tursunow qualifizieren. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 16. bis zum 18. Februar 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Marseille